Алкосер има више значења:

 Алкосер (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Алкосер, Тритурадора (Дзилам де Браво), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику